AH, сокращение. Может означать:

 Ampere-hour — ампер-час
 Authentication Header (идентификационный заголовок), один из заголовоков IPsec-протокола.
 Application Header (заголовок прикладного уровня) — заголовок, добавляемый к информации при прохождении уровня приложений в модели OSI
 AH — регистр процессора архитектуры x86, старший (High) байт регистра AX (Accumulator).
 AH - Anno Hegirae — год по Хиджре, cм.Исламский календарь

См. также 
 Ах